Sant'Agatone d'Egitto – eremita del IV secolo
Sant'Agatone – vescovo del IV secolo e martire
Sant'Agatone – 79º papa della Chiesa cattolica